De markiezin van O..., een novelle uit 1808 van Heinrich von Kleist
Die Marquise von O... (film), een verfilming van de gelijknamige novelle door Éric Rohmer